Multiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Multiluoto (ö, lat 61,40, long 24,31), Birkaland, Tammerfors, 
 Multiluoto (ö, lat 61,67, long 24,69), Birkaland, Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar